Katarzyna Teodorowicz-Lisowska (ur. 28 listopada 1972) – polska tenisistka, olimpijka, wielokrotna reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Życiorys 
Razem z Magdaleną Feistel ustanowiła rekord najlepszego debla w historii występów Polski w Pucharze Federacji, odnosząc wspólnie siedem zwycięstw; w 2008 rekord pobiły Klaudia Jans i Alicja Rosolska, odnosząc dziewięć zwycięstw.

W 1997 zdobyła w parze z Agatą Mróz srebrny medal uniwersjady. W 1999 zdobyła brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy kobiet w Prawdinsku, a na uniwersjadzie Teodorowicz wraz z Anną Żarską zdobyła swój drugi w karierze srebrny medal.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Medaliści Letniej Uniwersjady 1997
Medaliści Letniej Uniwersjady 1999
Polskie tenisistki na igrzyskach olimpijskich
Urodzeni w 1972